Peter Breunig ist der Name folgender Personen:

* Peter Breunig (Archäologe) (* 1952), deutscher Archäologe und Hochschullehrer an der Goethe-Universität Frankfurt
 Peter Breunig (Ökonom), Professor für Marketing und Marktlehre an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf